Ivan Franko, slovenski častnik in politik * 31. december 1922, Škofja Loka † 2009.

Življenjepis 
Leta 1943 je vstopil v NOVJ in postal politični komisar več enot (Prešernova brigada, Gradnikova brigada, 31. divizija).

Po vojni je končal VVA JLA in postal načelnik štaba divizije ter načelnik Katedre na VVA JLA; nazadnje je imel čin polkovnika JLA, kjer je ostal do 1965. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Skopju. Nato je opravljal pravno-politične funkcije; kot poslanec Skupščine SRS je predsedoval njeni komisije za družbeno nadzorstvo.

Glej tudi 

 seznam častnikov Jugoslovanske ljudske armade

Rojeni leta 1922
Slovenski častniki
Slovenski partizani
Slovenski univerzitetni učitelji
Častniki Jugoslovanske ljudske armade
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci reda vojne zastave
Nosilci reda partizanske zvezde
Diplomiranci Višje vojaške akademije JLA
Predavatelji na Višji vojaški akademiji JLA